En mathématiques, le terme groupoïde peut désigner des concepts distincts :
 synonyme de magma, un groupoïde est une structure algébrique ;
 un groupoïde est un cas particulier de catégorie qui apparaît en particulier en topologie algébrique.

Structure algébrique
Théorie des catégories